Ана́дырь ( (южные и глубинные чукчи), Въэӈын (северные чукчи)) — город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Является также административным центром Анадырского района, в состав которого не входит как город окружного значения, образуя с селом Тавайваам отдельный городской округ. 

Самый восточный город России. Большинство его зданий стоит на сваях из-за многолетней мерзлоты.

Этимология 
Слово «Анадырь» встречается на страницах исторических летописей в разных лексических вариациях: Онандырь — чукотская река, Анадырск — острог времён Семёна Дежнёва и Курбата Иванова (середины XVII века).

Предположительно, топоним Онандырь (Onandyr) восходит к юкагирской основе эну-эн~ану-ан~ану-он, что означает «река»; чукотское название реки Анадырь — Йъаайваам — интерпретируется как «чаячья». Возможно, Йъаʼайваам — это чукотская адаптация керекского топонима Йъаайвэйэм.

Местное чукотское население называет город Въэӈын «зев», «вход», или Кагыргын «вход», «отверстие», «устье», что отражает его расположение при узкой горловине, открывающей вход в верхнюю часть Анадырского лимана.

География 

Анадырь расположен на берегу Анадырского лимана Анадырского залива Берингова моря, в устье речки Казачки и горла реки Анадырь (месте её расширенного впадения в лиман после залива Онемен), в зоне вечной мерзлоты.

Расстояние от Анадыря до Москвы — 6192 км.

В соответствии с применяемым временем и географической долготой, средний солнечный полдень в Анадыре наступает в 12:10.

История 

3 августа 1889 года, выполняя Указ правительства Российской империи об образовании на самой северо-восточной территории государства Анадырской округи, русский военный врач и полярный исследователь Лев Францевич Гриневецкий заложил в устье реки Казачка пост Ново-Мариинск. С него и начал развиваться город Анадырь.

Строительство города происходило медленно; в основном, расширялись казённые и частные торговые склады. К 1914 году здесь была построена длинноволновая радиостанция — одна из мощнейших в то время в России.

После Октябрьской революции советская власть в Ново-Мариинске окончательно утвердилась только к 1924 году, тогда же постановлением Камчатского губернского революционного комитета было утверждено современное название поселения — Анадырь.

В 1927 году Анадырь становится административным центром Анадырского района, спустя три года — центром вновь созданного Чукотского национального округа.

В 1934 году село Ново-Мариинск, оно же Анадырь преобразовано в рабочий посёлок Анадырь.

Больши́м толчком к развитию посёлка поcлужило строительство на берегу лимана в конце 1950-х годов крупного морского порта. В 1963 году была построена плотина на реке Казачке, что позволило провести в Анадырь водопровод.

12 января 1965 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, посёлок Анадырь получил статус города.

В 1984 году был выполнен первый беспосадочный регулярный рейс самолёта Ил-62 по маршруту Москва — Анадырь.

В 1992 году город подучил статус окружного подчинения и выведен из состава Анадырского района.

Законом от 29 ноября 2004 года город Анадырь с селом Тавайваам в рамках организации местного самоуправления образовал отдельный городской округ Анадырь.

Население 

В 2009—2011 годах наблюдалось снижение численности населения за счёт миграционного оттока; вместе с этим, была отмечена тенденция превышения рождаемости над смертностью.

Местное самоуправление 

Город Анадырь с селом Тавайваам в рамках организации местного самоуправления образует отдельный городской округ.

Экономика 
 Рыбоперерабатывающий завод.
 Действуют предприятия энергетики — Анадырская ТЭЦ и газомоторная станция. Близ города, на мысе Обсервации, расположена одна из крупнейших в России ветряных электростанций — Анадырская ВЭС.
 В окрестностях ведётся добыча золота, угля. Развито оленеводство, рыболовство, охота.

Транспортная инфраструктура

Морской порт 

Морской порт Анадыря — самый крупный в регионе; он имеет сообщение с Петропавловском-Камчатским, Владивостоком, Магаданом и другими портами. Его производственные мощности позволяют перерабатывать до одного миллиона тонн различных грузов. Навигационный период продолжается четыре месяца (с 1 июля по 1 ноября). Из Анадыря в село Лаврентия ходит пассажирский теплоход «Капитан Сотников».

Авиация 
Аэропорт Анадыря находится по другую сторону лимана в посёлке Угольные Копи. Для связи города с аэропортом круглогодично осуществляются вертолётные рейсы; в зимнее время действует ледовая переправа, летом курсируют катера, маломерные суда. Аэропорт имеет международный статус, регулярные полёты осуществляются в Москву и Хабаровск, а также во все населённые пункты Чукотки.

Автодороги 

Ввиду суровых природно-климатических условий дороги в городе имеют бетонное покрытие. На городских улицах установлено около 90 дорожных знаков, наносится разметка.

Между Анадырем и аэропортом действует федеральная автотрасса  длиной 23 км, частью которой является зимник по льду лимана.

 Транспорт общего пользования

В 2012 году начато строительство федеральной дороги Колыма (трасса Р-504) — Омсукчан — Омолон — Анадырь, которая обеспечит круглогодичную транспортную связь Анадыря с дорожной сетью Дальнего Востока России.

В городе имеется 3 автобусных маршрута, проезд в муниципальном транспорте бесплатный:
 «Школьник»: детский дом — школа № 2, не ходит в период каникул, воскресные и нерабочие праздничные дни; отправляется по расписанию, в направлении школы в 7:40 и 8:00, в направлении детского дома — в 12:20, 13:20 и 14:10;
 «Городское кольцо»: ТЭЦ — Чукотская окружная больница с интервалом в 25—125 минут; не ходит в воскресные и нерабочие праздничные дни;
 «Тавайваам»: ТЭЦ — с. Тавайваам; интервал — 30—165 минут; перерыв: 9:30—12:15.

Эти маршруты обслуживаются автобусами Волжанин-5270 (на ноябрь 2015 года — 5 единиц).

Непродолжительное время в 2012 году существовал единственный за всю историю города коммерческий маршрут, который обслуживал микроавтобус Hyundai County (1 единица):

 Магазин «Касатка» — Чукотская окружная больница.

Культура, наука, образование, спорт 

В городе действуют средняя общеобразовательная школа № 1, Чукотский институт развития образования и повышения квалификации, чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета. Чукотская окружная библиотека — центральная библиотека автономного округа.

В городе функционируют лаборатория комплексного изучения Чукотки «Центр Чукотка» Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.

В 2002 году путём слияния Чукотского окружного краеведческого музея, коллекции которого начали формироваться в 1931 году, и Государственного Центра охраны и реставрации памятников истории и культуры Чукотского автономного округа был образован Музейный Центр «Наследие Чукотки». Экспозиция центра включает в себя разделы о природе, древних и традиционных культурах народов Чукотки, их искусстве, художественную галерею. Музейный центр имеет два филиала: музей Берингийского наследия в посёлке Провидения и музей в селе Марково.

28 апреля 2013 года на сопке Михаила состоялось открытие системы горнолыжного подъёма, строительство комплекса продолжалось 7 лет.

С 2017 года в городе проводится международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон», ставший своеобразной визитной карточкой Чукотки.

Достижения и награды 
 По итогам Всероссийского социалистического соревнования, Анадырь с 1971 по 1975 годы пять раз подряд получал переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
 В 2004 году Анадырь стал кавалером Золотого Ордена «Меценат», учреждённого международным благотворительным фондом «Меценаты столетия».
 По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» за 2005 год, Анадырь отмечен особым призом и свидетельством Федерального агентства по строительству и ЖКХ и Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения за привлечение инвестиций в развитие городской среды, а также вошёл в энциклопедию «Самый благоустроенный город России за 2005 год».
 По итогам Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России» за 2006 год, Анадырь занял III призовое место в номинации «Административные центры субъектов РФ» и был отмечен дипломом Правительства РФ, а также денежной премией.
 В 2007 году Анадырь удостоен общественной награды Орден Мира.

Климат 
Климат города — субарктический, морской, суровый. Средняя температура января составляет −22 °C, июля — сильно отличается от года к году, но, в среднем, — +11 °C. Тёплый период очень короткий. Осадков 350 мм в год — в основном, в тёплый период. Благодаря близости к морю, зима в городе теплее, а лето — прохладнее, чем в континентальных районах Чукотки. Зима суровая, из-за постоянных ветров и влажности воздуха морозы усиливаются. Летом часто бывают туманы. Температура поверхности воды в летние месяцы — около +10 °C.
 Среднегодовая температура воздуха: −6,9 °C.
 Среднегодовая влажность воздуха: 81 %.
 Среднегодовая скорость ветра: 6,6 м/c.

Средства массовой информации 
 Телеканалы

Впервые телевидение в городе появилось в 1972 году посредством наземной станции сверхдальних космических передач спутниковой системы «Орбита».
 Печать

В городе издаётся региональная еженедельная газета «Крайний Север» (до 1993 года — «Советская Чукотка»), учредителем издания является правительство Чукотского автономного округа.

Связь 
До 2003 года в окрестностях Анадыря действовала узловая тропосферная станция «Юкон», входящая в систему линии связи «Север».

В городе работают сотовые операторы «МТС», «Билайн» и «Мегафон». Услуги интернета и кабельного телевидения предоставляют местная компания «Арктик Регион Связь», а также «Чукотка Связь Информ» (часть «Ростелекома») — услуги доступа в интернет (технология ADSL), IP TV и телефонии.

Религия 
В городе действует Свято-Троицкий Кафедральный Собор — крупнейший в мире деревянный православный храм, построенный на вечной мерзлоте. Храм вмещает около 1000 человек. Также есть приписной Храм Преображения Господня.

Палеоботаническое наследие 
В 2011 году во время палеонтологической экспедиции в Анадыре был обнаружен полностью сохранившийся окаменевший лес верхнепалеоценового времени. Ранее считалось, что леса не росли на этой территории.

В следующем году возле горы Тэмлян учёными была найдена ископаемая флора, датированная поздним мелом — палеоценом. Эта флора была выделена в тэмлянскую ископаемую флору и насчитывает свыше 21 вида высших растений, среди которых в ископаемом состоянии преобладают хвойные (Glyptostrobus, Metasequoia, Mesocyparis) и цветковые (Corylus, Platanus). Впервые найдены в ископаемом состоянии веточки Mesocyparis с прикреплёнными на них побегами. Собранные коллекции хранятся в фондовых собраниях музейного центра «Наследие Чукотки» г. Анадыря.

Галерея

Памятники 
 Мемориальный комплекс «Первый ревком Чукотки», открытый в 1957 году около морского порта в память о первых чукотских большевиках.
 Памятник Ленину из розового гранита, установленный на центральной площади Анадыря в 1967 году, впоследствии, в 2002 году перенесённый ко Дворцу детского творчества (на его месте установлен памятник писателю Рытхэу). Включён в свод памятников истории и культуры РФ, как произведение монументально-скульптурного искусства. Скульптор — Михаил Ракитин, архитектор — Николай Швейде, консультант — народный художник СССР, лауреат Ленинской премии Евгений Вучетич.
 Мемориал «Чукотка — фронту», открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой шестиметровую стелу из красного гранита с бронзовым барельефом. На фронтальной стороне памятника высечены имена уроженцев Чукотки, погибших в боях.
 Бронзовый Поклонный православный крест, был воздвигнут в 2003 году на самой высокой точке Анадыря — Верблюжьей сопке.
 Памятник Святому Николаю Чудотворцу, десятиметровый бронзовый монумент, установленный на постаменте, облицованном чёрным лабрадоритом, возведён в 2004 году. Является самым большим в мире памятником этому святителю.
 Памятник писателю Юрию Рытхэу, установлен в 2011 году на месте памятника Ленину, скульптор — Александр Рукавишников.
 Памятник основателю Анадыря Леониду Гриневецкому в новом сквере, носящем его имя, установлен в 2014 году. Автор скульптуры — Сергей Михайлович Исаков, заслуженный художник России, создавший ранее для города памятник Святому Николаю Чудотворцу.

Города-побратимы

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Anadyr — Online
 Чукотка — прекрасный и… суровый край
 

 
Порты России
Порты Берингова моря
Города, основанные в XIX веке
Переименованные населённые пункты России
Центры автономных округов России
Крайние точки России
Городской округ Анадырь